В США насчитывается 4 округа с названием Либерти ():

 Либерти (округ, Джорджия)
 Либерти (округ, Монтана)
 Либерти (округ, Техас)
 Либерти (округ, Флорида)

См. также 
 Либерти